Il singolare del torneo di tennis Jameson Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Jurij Ščukin 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Federico Luzzi (secondo turno)

 Irakli Labadze (primo turno)
 Ivo Heuberger (semifinali)
 Ota Fukárek (primo turno)
 George Bastl (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2001